Šíp je slovo s několika významy:

 šíp je střela vystřelovaná lukem
 šíp nebo šipka času (fyzika)
 souhvězdí Šípu

příjmení
 Šíp (příjmení) – příjmení osob (rozcestník)

místní názvy
 Šíp (Malá Fatra) – slovenský vrch v pohoří Malá Fatra
 Šíp (Velká Fatra) – hora nad soutokem Oravy a Váhu v pohoří Velká Fatra v okrese Ružomberok
 Šípy – obec v okrese Rakovník
 Šip

knihy, časopisy a filmy
 Černý šíp – román R. L. Stevensona
 Operace Zlomený šíp – americký film z roku 1996
 Šíp (deník) – deník
 Šípy (týdeník) – satirický týdeník
 Zlomený šíp – filmový western

ostatní
 Amorův šíp
 Motorový vůz M 260.0 – železniční motorový vůz, přezdívaný stříbrný šíp
 Šíp (fortifikace)

Externí odkazy